Tompkinsville (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky 
Tompkinsville (Staten Island), een buurt in de Amerikaanse stad New York